A Fed Cup de  1984 foi a 22º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Checoslováquia ganhando na final da Alemanha Ocidental.

Esta edição o evento foi sediado no Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, de 15 a 22 de julho.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1984 no tênis